En Pologne :
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Dłużec, un village.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Dłużec, un village

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Dłużec, un village de la gmina de Piecki.